Alberto Moreno puede referirse a:

 Alberto Moreno Pérez (1992-), futbolista español;
 Alberto Moreno (1915-1990), cantante uruguayo;
 Alberto Moreno Humet (1954-), diplomático español.
 Alberto Moreno Trujillo (1996-), baloncestista español.